Scottish Open 2000 steht für:

 Scottish Open 2000 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 2000 (Snooker), Snookerturnier